Fred Allen (1860 – c. 1926) – calciatore inglese
 Fred Allen (1894-1956) – comico e attore statunitense
 Fred Allen (1896-1955) – montatore e regista statunitense
 Fred Allen (1920-2012) – rugbista neozelandese